Alyosha Abrahamyan - calciatore armeno
 Harutyun Abrahamyan - ex calciatore armeno
 Hovik Abrahamyan - politico armeno
 Karen Abrahamyan - politico e generale karabakho